Французская новая волна () — направление в кинематографе Франции конца 1950-х и 1960-х годов. Одним из его главных отличий от преобладавших тогда коммерческих фильмов был отказ от устоявшегося и уже исчерпавшего себя стиля съёмки и от предсказуемости повествования. Представителями новой волны стали, прежде всего, молодые режиссёры, ранее имевшие опыт работы кинокритиками или журналистами. Они были против далёких от реальности коммерческих фильмов и нередко прибегали в кинематографе к экспериментам и радикальным для того времени приёмам.

Термин «Новая волна» впервые появился в эссе журналистки Франсуазы Жиру в 1958 году по отношению к молодёжи, но позже стал обозначать обновление во французском кино.

Развитие 
Одни из самых известных основоположников стиля — Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Эрик Ромер, Клод Шаброль, Жак Риветт — работали кинокритиками на созданный Андре Базеном и его соратниками влиятельный французский журнал «Cahiers du cinéma» и восхваляли фильмы таких режиссёров, как Жан Ренуар, Жан Виго, Джон Форд, Альфред Хичкок, Говард Хоукс и Николас Рэй. Посредством критики и интерпретаций пионеры французской новой волны заложили фундамент для концептов, которые позже (в 1970-х) были объединены в кинематографическую теорию под названием «Теория авторского кино». Согласно этой теории, режиссёр должен быть автором фильма и принимать участие во всех этапах производства фильма, чтобы выработать свой собственный стиль. Таким образом, фильмы должны стать более индивидуальными и не подвергаться оценке по отдельности, но в свете всех работ режиссёра в целом.

Началом французской новой волны было, в некоторой степени, упражнение кинокритиков из журнала Cahiers du cinéma в воплощении их философии и теорий в действительность, путём создания собственных фильмов. «Красавчик Серж» Клода Шаброля (1958) считается первым фильмом новой волны. Франсуа Трюффо (с фильмом «Четыреста ударов», 1959) и Жан-Люк Годар (с фильмом «На последнем дыхании», 1960) имели неожиданный большой международный успех с точки зрения как критики, так и финансов. Это обратило внимание мировой общественности на происходящее во французской новой волне и позволило движению бурно развиваться.

Среди прочих режиссёров, работавших в то же время, но не обязательно напрямую связанных с новой волной, были Луи Малль, Ален Рене, Аньес Варда и Жак Деми.

Влияние 
Инновации французской новой волны проникли в схожие направления в кинематографах Европы, Японии и США.

В частности, новая волна оказала влияние на следующее поколение независимых американских режиссёров конца 1960-х и начала 1970-х годов (т. н. New Hollywood: Коппола, Де Пальма, Полански, Скорсезе) и позже на некоторых концептуальных режиссёров США, Канады и Европы, среди которых Вим Вендерс, Джим Джармуш, Квентин Тарантино, Камерон Кроу, Франсуа Озон, Уэс Андерсон, Бернардо Бертолуччи и Ксавье Долан. Тарантино посвятил фильм «Бешеные псы» (1992) Годару, а также назвал свою кинокомпанию A Band Apart (игра слов с названием фильма Годара Bande à Part).

Основные фигуры французской новой волны

Режиссёры Cahiers du Cinéma 
 Клод Шаброль
 Жан-Люк Годар
 Жак Риветт
 Эрик Ромер
 Франсуа Трюффо

Режиссёры Левого берега 
 Ален Рене
 Жак Деми
 Аньес Варда
 Крис Маркер
 Анри Кольпи

Другие режиссёры, связанные с движением 
 Александр Астрюк
 Жак Дониоль-Валькроз
 Жан Душе
 Маргерит Дюрас
 Жан Эсташ
 Жорж Франжю
 Филипп Гаррель
 Пьер Каст
 Уильям Кляйн
 Луи Маль
 Жан-Пьер Мельвилль
 Люк Мулле
 Ален Роб-Грийе
 Жан Руш
 Жак Розье
 Штрауб и Юйе
 Роже Вадим

Другие участники 
 Рауль Кутар — оператор
 Анри Декаэ — оператор
 Жорж Делерю — композитор
 Поль Жего — сценарист
 Мишель Легран — композитор
 Марилу Паролини — фотограф, сценарист
 Сюзанна Шиффман — сценарист

Актёры и актрисы 
 Жанна Моро
 Жан-Поль Бельмондо
 Бриджит Бардо
 Катрин Денёв
 Анна Карина
 Жан-Пьер Лео
 Жан-Клод Бриали
 Джин Сиберг
 Шарль Азнавур
 Анн Вяземски
 Анук Эме
 Жерар Блен
 Жак Шарье
 Франсуаза Дорлеак
 Стефан Одран
 Бернадетт Лафон
 Клод Жад
 Морис Роне
 Дельфин Сейриг
 Сами Фрей
 Жан-Луи Трентиньян
 Гойа Шанталь

Теоретические влияния 
 Александр Астрюк
 Андре Базен
 Робер Брессон
 Анри Ланглуа
 Роджер Ленхардт

Теоретические последователи 
 Джонатан Розенбаум
 Эндрю Саррис

Список значимых фильмов 
 1958 — Красавчик Серж (реж. Клод Шаброль)
 1958 — Любовники (реж. Луи Маль)
 1959 — Кузены (реж. Клод Шаброль)
 1959 — Хиросима, любовь моя (реж. Ален Рене)
 1959 — Четыреста ударов (реж. Франсуа Трюффо)
 1960 — Маленький солдат (реж. Жан-Люк Годар)
 1960 — Милашки (реж. Клод Шаброль)
 1960 — На последнем дыхании (реж. Жан-Люк Годар)
 1960 — Стреляйте в пианиста (реж. Франсуа Трюффо)
 1962 — В прошлом году в Мариенбаде (реж. Ален Рене)
 1962 — Жить своей жизнью (реж. Жан-Люк Годар)
 1962 — Жюль и Джим (реж. Франсуа Трюффо)
 1963 — Блуждающий огонёк (реж. Луи Маль)
 1964 — Нежная кожа (реж. Франсуа Трюффо)
 1964 — Банда аутсайдеров (реж. Жан-Люк Годар)
 1965 — Альфавиль (реж. Жан-Люк Годар)
 1965 — Безумный Пьеро (реж. Жан-Люк Годар)
 1965 — Мужское — женское (реж. Жан-Люк Годар)
 1966 — Париж глазами… (реж. Эрик Ромер, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль, Жан Душе, Жан Руш, Жан-Даниэль Поле)
 1967 — Далеко от Вьетнама (реж. Йорис Ивенс, Уильям Кляйн, Клод Лелуш, Аньес Варда, Жан-Люк Годар, Крис Маркер, Ален Рене)

См. также 
 Теория авторского кино

Примечания

Литература 
 русском языке

 Ален Ре­не: Сбор­ник. / Сост. и пер. Л. М. Завьяловой, М. Шатерниковой. — М.: Искусство, 1982. — 266 с. (Мастера зарубежного киноискусства). 
 Божо­вич В. И. Со­вре­мен­ные за­пад­ные ки­но­режис­сёры. / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР; Отв. ред. Е. И. Полякова. — М.: Наука, 1972. — 228 с. 
 
  Ки­но Фран­ции (1958–1978). = Le cinema des Francais la V republique. /Пер. И. Г. Эпштейн. — М.: Радуга, 1984. — 405 с.
 Трюф­фо о Трюф­фо. Фильмы моей жизни: статьи. Интервью. Сценарии: пер. с фр. / сост. и коммент. Н. И. Нусиновой; предисл. К. Э. Разлогова. — М.: Радуга, 1987. — 455 с.

 на французском языке

 Baecque A. de. La Nouvelle vague: portrait d’une jeunesse. P., 2009.
 Douchet J. Nouvelle vague. P., 2004.
 La Nouvelle vague: textes et entretiens parus dans les «Cahiers du Ci­néma». P., 1999. 
 Siclier J. Nouvelle vague? P., 1961.
 Tassone A. Que reste-t-il de la Nouvelle vague? P., 2003.

Ссылки 
 Актеры и режиссёры «Новой волны»
 В. Утилов. «Новая волна»

Кинематограф Франции
Новая волна
Направления в кино